In 1912/13 werd het derde Altmarks voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Viktoria Stendal en RBC Rathenow eindigden samen eersten en speelden een play-off die Stendal won. Rathenow protesteerde hier nog tegen maar het protest werd afgewezen. Echter werd de finale gespeeld op het moment ook de Midden-Duitse eindronde begon waardoor er dit jaar geen deelnemer uit Altmark werd afgevaardigd.

1. Klasse

Play-off

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Altmarks voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1912/13